Mauritânia - país no noroeste da África.

 Mauritânia romana - região no noroeste da África batizada de "Mauritânia" assim pelos romanos.
 Reino da Mauritânia - reino na Mauritânia entre os séculos III a.C. e I d.C.
 Subdivisões do Império Romano
 Mauritânia Cesariense
 Mauritânia Tingitana
 Mauritânia Sitifense
 Mauritânia Prima
 Mauritânia Secunda

Outros significados 
 RMS Mauretania - Navio transatlântico britânico da primeira metade do século XX.

Desambiguações de topônimos